Монро може да се отнася за:

Хора 
 Джеймс Монро – президент на САЩ.
 Мерилин Монро – американска актриса.

Географски обекти

Окръзи в САЩ 
 Монро – окръг в САЩ, щат Алабама
 Монро – окръг в САЩ, щат Арканзас
 Монро – окръг в САЩ, щат Джорджия
 Монро – окръг в САЩ, щат Западна Вирджиния
 Монро – окръг в САЩ, щат Илинойс
 Монро – окръг в САЩ, щат Мисури
 Монро – окръг в САЩ, щат Мичиган
 Монро – окръг в САЩ, щат Ню Йорк
 Монро – окръг в САЩ, щат Охайо
 Монро – окръг в САЩ, щат Пенсилвания
 Монро – окръг в САЩ, щат Тенеси
 Монро – окръг в САЩ, щат Флорида

Градове в САЩ 
 Монро – град в САЩ, щат Вашингтон
 Монро – град в САЩ, щат Кънектикът
 Монро – град в САЩ, щат Орегон
 Монро – град в САЩ, щат Юта

Други 
 Доктрина Монро